El Duque Ernesto Luis I de Sajonia-Meiningen (7 de octubre de 1672 - 24 de noviembre de 1724) fue un noble alemán (sajón), duque de Sajonia-Meiningen.

Biografía 
Nació en Gotha, siendo el hijo mayor del Duque Bernardo I de Sajonia-Meiningen, y su esposa María Eduviges de Hesse-Darmstadt.

A la muerte de su padre en 1706, Ernesto Luis heredó el ducado de Sajonia-Meiningen junto a su hermano Federico Guillermo, y su hermanastro Antonio Ulrico. Su padre, en su testamento, estipulaba que el ducado nunca debía ser dividido y que debía ser gobernado conjuntamente por sus hijos.

El mayor de los hermanos, Ernesto Luis, se esforzó para estblecer la autonomía del ducado para él y sus descendientes. Inmediatamente después de la muerte de su padre, Ernesto Luis firmó un contrato con sus hermanos; en consideración de ciertos incentivos, sus hermanos debían de dejar el gobierno del ducado en sus manos. Esta introducción de la primogenitura fracasó, sin embargo; sus hermanos maniobraron para gobernar de nuevo a la muerte de Ernesto Luis, actuando como tutores de sus hijos.

Ernesto Luis contrajo matrimonio con Dorotea María de Sajonia-Gotha-Altenburgo, su prima, en Gotha el 19 de septiembre de 1704. Tuvieron cinco hijos:
 José Bernardo (Meiningen, 27 de mayo de 1706 - Roma, 22 de marzo de 1724).
 Federico Augusto (Meiningen, 4 de noviembre de 1707 - Meiningen, 25 de diciembre de 1707).
 Ernesto Luis II, Duque de Sajonia-Meiningen (Coburgo, 8 de agosto de 1709 - Meiningen, 24 de febrero de 1729).
 Luisa Dorotea (Meiningen, 10 de agosto de 1710 - Gotha, 22 de octubre de 1767), desposó el 17 de septiembre de 1729 al Duque Federico III de Sajonia-Gotha-Altenburgo.
 Carlos Federico, Duque de Sajonia-Meiningen (Meiningen, 18 de julio de 1712 - Meiningen, 28 de marzo de 1743).

En el palacio de Ehrenburg, Coburgo, el 3 de junio de 1714, Ernesto Luis contrajo matrimonio con su segunda esposa, Isabel Sofía de Brandenburgo. No tuvieron descendencia.

Murió en Meiningen en 1724.

Ancestros

Referencias 
 Ludwig Bechstein: Mittheilungen aus dem Leben der Herzoge zu Sachsen Meiningen S. 36 ff. (Digitalizado)
 Hannelore Schneider: Das Herzogtum Sachsen-Meiningen unter seinen ersten Herzögen. In: 300 Jahre Schloss Elisabethenburg. Südthüringer Forschungen, Heft 27, Meiningen 1994.
 Alfred Erck, Hannelore Schneider: Musiker und Monarchen in Meiningen 1680 bis 1763, Bielsteinverlag, 2006
 L. Hertel: Meiningische Geschichte von 1680 bis zur Gegenwart. Schriften des Vereins für Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde, 47. Heft, Hildburghausen 1904.
 David Voit: Das Herzogthum Sachsen-Meiningen, Storch & Klett, 1844

Duques de Sajonia-Meiningen
Nacidos en Gotha
Príncipes de Sajonia-Meiningen
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico